GAF steht für:
 GAF (Band), finnische Goregrind-Band

GAF ist die Abkürzung für:
 Gambia Armed Forces, die internationale Bezeichnung für die gambischen Streitkräfte
 German Air Force, die internationale Bezeichnung für Luftwaffe (Bundeswehr)
 General Aniline & Film, ehemalige US-amerikanische Holding der I.G. Farben, heute heißt das Unternehmen GAF Materials Corporation und stellt weiterhin Bitumenprodukte her.
 Gesellschaft für Angstforschung, wissenschaftliche Gesellschaft in Göttingen, Deutschland
 Gleisarbeitsfahrzeug, ein Nebenfahrzeug zur Instandhaltung von Gleisanlagen, speziell GBM GAF
 Global Assessment of Functioning, Skala
 Government Aircraft Factories, ein australischer Flugzeughersteller
 Grüne Alternative Freiburg, eine von Bündnis 90/Die Grünen abgespaltene Partei
 Gruppe Aktiver Fachschaftika an der Uni-München
 Gruppe Autodidaktischer FotografInnen, eine autodidaktische Fotografenausbildung
 Gymnasium am Fredenberg, Salzgitter-Fredenberg

GaF bezeichnet:
 Gallium(I)-fluorid, chemische Verbindung

Gaf bezeichnet:
 Gaf (persischer Buchstabe), paschtunischer Buchstabe ()
 Gaf (Jawi-Buchstabe), Jawi-Buchstabe ()

Abkürzung